Юниорский турнир УЕФА 1959 — двенадцатый юниорский чемпионат Европы по футболу, проходивший в 1959 году в Болгарии. В турнире приняли участие 17 команд. Команды были разбиты по 4 группам (в группе B было 5 команд).

Победителем стала сборная Болгарии, которая в финале со счётом 1:0 обыграла Италию.

Команды-участницы 
  Австрия
  Англия
  Болгария (страна-организатор)
  Венгрия
  ГДР
  Греция
  Испания
  Италия
  Люксембург
  Нидерланды
  Польша
  Румыния
  Турция
  Франция
  ФРГ
  Чехословакия
  Югославия

Групповая стадия

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D 

Результаты матчей

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статистика

Футбол в Европе в 1959 году
Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Чемпионаты Европы в Болгарии
Футбольные соревнования в Болгарии
Март 1959 года
Апрель 1959 года
Спорт в Болгарии в 1959 году
Международные спортивные соревнования в Болгарии
Чемпионаты Европы в 1959 году